Miejscowości w USA:
 Junction – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Junction – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kimble
 Junction – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Piute
Gminy w USA:
 Junction (ang. Junction Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Junction (ang. Junction Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage